L'édition 2017 du tournoi de tennis de Corée se déroule du 18 au  à Séoul, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Jeļena Ostapenko remporte l'épreuve en simple, Kiki Bertens et Johanna Larsson celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Varvara Lepchenko et Sloane Stephens, de la Belge Kirsten Flipkens, de la Canadienne Eugenie Bouchard, de la Japonaise Misaki Doi et de la Russe Elena Vesnina. Elles sont respectivement remplacées par Richèl Hogenkamp, Ekaterina Alexandrova, Chang Kai-chen, Mariana Duque Mariño, Misa Eguchi et Denisa Allertová.

Lauréates 
Jeļena Ostapenko remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Beatriz Haddad Maia.

En double, Kiki Bertens et Johanna Larsson remportent leur  ensemble en battant en finale Luksika Kumkhum et Peangtarn Plipuech. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Coree
Sport en Corée du Sud en 2017
Tennis en septembre 2017